Plusieurs comètes ont été découvertes par le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) et portent en conséquence son nom :

 C/2018 S2 (TESS), comète de la famille de Halley ;
 C/2018 S3 (TESS), comète à très longue période.

Référence 

comète